Mendizorrotza, quartier de Vitoria-Gasteiz en Espagne,
 Stade de Mendizorrotza.